

Geografia 
 Cún – comune dell'Ungheria

Sigle 
 Centro ufologico nazionale
 Collegio unico nazionale 
 Consiglio universitario nazionale

Codici 
 CUN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Cancún (Messico)
 cun – vecchio codice ISO 639-3 della lingua quinché cunén, ritirato per unione con lingua k'iche' (ISO 639-3 quc)
 CUN – codice ISO 3166-2:CO del Dipartimento di Cundinamarca (Colombia)

Altro 
 Cun (unità di misura) – Tradizionale unità di misura cinese di lunghezza